Jacques Delaplace (1767-1832), miniaturiste français ;
 Louis-Xiste Delaplace (), imprimeur français ;
 Denis Delaplace, (1953-), lexicographe français ;
 Jonathan Delaplace (1986-), footballeur français ;
 Anthony Delaplace (1989-), coureur cycliste français
 Cédric Delaplace (1992-), coureur cycliste français.